022  – Codice che designa l'Osservatorio Astronomico di Torino